Acher de Cahusac est un religieux français.

Il était chanoine de la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Il propose une méthode de vinification qui supprime le collage, le soufrage et le soutirage « procédés qui affaiblissent la force et la saveur du vin ».

Publications 
 Méthode simple et facile pour faire de bon vin. Chartres, Impr. Labalte fils, 1810

Religieux catholique français
Chanoine
Personnalité française de la viticulture
Personnalité liée à Chartres
Date de naissance non renseignée (XVIIIe siècle)